Михаил Бойко:
 Бойко, Михаил Акимович (1899—1986) — сталевар, Герой Социалистического Труда.
 Бойко, Михаил Евгеньевич (род. 1979) — российский литературный критик.
 Бойко, Михаил Калинович (1910—1983) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Бойко, Михаил Лукьянович (1927—1997) — бригадир проходчиков, Герой Социалистического Труда.
 Бойко, Михаил Федосеевич (род. 1942) — советский учёный, доктор наук, профессор, ботаник, бриолог и эколог.